Командное многоборье - одна из 6 дисциплин в спортивной гимнастике среди мужчин на летних Олимпийских играх 1980. Квалификация состоялась 20 июля, а финал 22 июля в Дворце спорта "Лужники".

Медалисты

Результаты 
Общий результат определялся путём сложения результатов квалификации и финала.

Источники 
 Official Olympic Report
 www.gymnasticsresults.com
 www.gymn-forum.net

См. также 

Спортивная гимнастика на Олимпийских играх 1980